Такмичење у троскоку за мушкарце, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 15. и 16. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 одбранио је Кристијан Тејлор из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 48 троскокаша из 35 земаља.

Систем такмичења 
Такмичења у овој дисциплини су одржана у два нивоа. Први ниво су квалификације у којима су учествовали сви такмичари подељени у две квалификационе групе. Сваки такмичар је са три троскока покушао да постигне квалификациону норму. Такмичари који су прескочили задату норму аутоматски су се квалификовали за финале. Ако је мање од 12 такмичара прескочило норму онда је та разлика попуњана са онима који су постигли резултате најближе квалификационој норми. У финалу сви квалификовани изводе по три тритроскока, а најбољих 8 настављају борбу за медаље. Такмичење траје два дана.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичара у бацању диска 2016. године пре почетка такмичења (17. августа 2016), имали су следећи пласман на светској ранг листи.
{| class="wikitable"
|-
| 1. ||Кристијан Тејлор ||  ||17,78 ||22. јул
|-
| 2. ||Вил Клеј||  || 17,65 || 8. јул
|-
| 3. || Ренџит Махешвари||  || 17,30 || 13. јул 
|-
| 4. || Донг Бин||  || 17,24 || 19. јун 
|-
| 5. || Крис Бернард || ||17,21 ||9. јул 
|-
| 6. ||Макс Хес||  || 17,20 || 9. јул
|-
| 7. ||Трој Дорис|| ||17,18 ||14. мај 
|-
| 8. || Крис Картерс || ||17,18||29. јул
|-
| 9. ||Карл Хофман|||| 17,16||9. јул
|-
| 9. || Омар Крадок||   || 17,16 || 9. јул 
|-
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

 Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Сва времена су по локалном времену (UTC-3)

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичари су били подељени у две групе по 24. Квалификацина норма за улазак у финале изнзносила је 16,95, коју је испунило 5 (КВ)  а осталих 7. пласирало се по основу постигнутог рекултата (кв''').,

 Подебљани резултати личних рекорда означавају да је тај резултат и национални рекорд

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Троскок на Летњим олимпијским играма